Александр Сергеевич Стащенюк (; род. 23 февраля 1983, Улан-Удэ) — белорусский футболист, игравший на позиции защитника.

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Трудовые резервы-РИПО». В 2001 сыграл 23 матча и забил 6 голов за столичный клуб. В следующем году команда объединился с минским «Трактором» в клуб «Партизан (Минск)». Два сезона провёл в аренде в слонимском «Коммунальнике». В 2010 году стал игроком «Руденска». В январе 2011 стал игроком польской «Олимпии». С 2011 по 2013 года играл за «Славию-Мозырь» и «Сморгонь». Завершил карьеру в 2015 году в клубе «Узда».

Достижения 
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2004/05, 2007/08

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Трудовые резервы-РИПО»
Игроки ФК «Партизан» Минск
Игроки ФК «Коммунальник» Слоним
Игроки ФК «Руденск»
Игроки ФК «Олимпия» Эльблонг
Игроки ФК «Славия-Мозырь»
Игроки ФК «Сморгонь»
Игроки ФК «Химик» Светлогорск
Игроки ФК «Узда»